FOX eller Fox kan syfta på:

 Fox (efternamn) – ett efternamn 
 Fox Broadcasting Company – ett amerikanskt TV-bolag
 Fox (Sverige)– en TV-kanal från Fox International Channels i Sverige sedan 2014
 Twentieth Century Fox – ett amerikanskt filmbolag
 Fox (popgrupp) – en engelsk popgrupp som bildades 1974
 Volkswagen Fox – en bilmodell producerad i Brasilien
 Fox Mulder – en rollfigur i Arkiv X
 Frederikshavn FOX Team Nord – ett danskt damhandbollslag från Fredrikshamn
 Fox McCloud – hjälten i Star Fox-serien

Geografi
 Fox, Alaska